Il singolare  del The Hague Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Denis Gremelmayr era il detentore del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Steve Darcis ha battuto in finale 6–3, 4–6, 6–2 Marsel İlhan.

Teste di serie

 Marsel İlhan (finale)
 Steve Darcis (campione)
 Éric Prodon (quarti di finale)
 Marc Gicquel (secondo turno)

  Stéphane Robert (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
  Ivo Minář (quarti di finale)
  Julian Reister (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

The Hague Open 2011